Ранчо ла Меса има више значења:

 Ранчо ла Меса (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Меса (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику